Baldridge Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baldridge Creek (Georgia), im Forsyth County
 Baldridge Creek (New Jersey), im Salem County
 Baldridge Creek (Texas), im Gonzales County